Salif Keïta – muzyk malijski
 Salif Keïta – piłkarz malijski
 Salif Keïta – piłkarz senegalski
 Salif Keita – piłkarz środkowoafrykański